Foreign Agents Registration Act, une loi des États-Unis d'Amérique ;
 Future Attack Reconnaissance Aircraft, un programme militaire américain visant à la création d'un futur hélicoptère de l'US Army.